Lincoln Red Imps Football Club is een Gibraltarese voetbalclub.

De club werd in 1975 opgericht uit een oud politieteam en afvallers van Glacis United FC en St. Jago's. Vanaf 1978 werd aan de competitie deelgenomen. Met alle clubs tezamen wordt in het Victoria Stadium gespeeld. Lincoln ontwikkelde zich tot een van de succesvolste clubs uit Gibraltar en kwalificeerde zich in 2014, na de toetreding van Gibraltar tot de UEFA, als eerste club voor het kwalificatietoernooi van de UEFA Champions League. De Andorrese club FC Santa Coloma werd in de eerste kwalificatieronde van de UEFA Champions League 2015/16 in juli 2015 verslagen met 2–1, waarna Lincoln FC in de tweede kwalificatieronde FC Midtjylland uit Denemarken trof. In 2021 behaalde de club als eerste Gibraltese club ooit de groepsfase van een Europees toernooi, namelijk in de nieuwe UEFA Europa Conference League, door na verlenging met 3-1 te winnen van Riga FC uit Letland.

Naamhistorie 
1975–2000: Lincoln FC
2000–2003: Lincoln ABG FC
2003–2007: Newcastle FC
2007–2011: Lincoln FC
2011–2012: Lincoln OSG FC
2012–: Lincoln Red Imps FC

Erelijst
Premier Division 
1986, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 2001, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2018, 2019, 2021, 2022
Rock Cup
1986, 1989, 1990, 1993, 1994, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015, 2016, 2021
League Cup
2014
Pepe Reyes Cup (Supercup)
2001, 2002, 2004, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2014, 2015

Europa

Uitslagen vanuit gezichtspunt Lincoln Red Imps FC

{| class="wikitable" style=" text-align:center; font-size:90%;" 
! Seizoen
! Competitie
! Ronde
! Land
! Club
! Totaalscore
! 1e W
! 2e W
! PUC
|-
|2014/15
|Champions League
|1Q
|
|HB Tórshavn
|3-6||1–1 (T)|| 2–5 (U) || 0.5
|-
|2015/16 || Champions League
| 1Q ||  || FC Santa Coloma || 2-1||0–0 (T)|| 2–1 (U) ||rowspan="2"|1.5
|-
| || || 2Q ||  || FC Midtjylland || 0-3||0–1 (U)|| 0–2 (T)
|-
|2016/17 || Champions League
| 1Q ||  || FC Flora Tallinn || 3-2||1–2 (U)|| 2–0 (T) ||rowspan="2"|2.0
|-
| || || 2Q ||  || Celtic FC || 1-3||1–0 (T)|| 0–3 (U)
|-
|2017/18 || Europa League
|1Q ||  || AEK Larnaca || 1-6||0–5 (U)|| 1-1 (T) || 0.5
|-
|2018/19 || Champions League
|voorronde ||  || SP La Fiorita || 2-0||2-0 (T)|| ||rowspan="3"|1.5
|-
| || ||voorronde ||  || FC Drita || 1-4||1-4 nv (T)||
|-
|2018/19 || Europa League
|2Q ||  ||The New Saints FC || 2-3||1-2 (U)|| 1-1 (T)
|-
|2019/20 ||Champions League|| voorronde ||  ||KF Feronikeli || 0-1||0-1 (U)|| ||rowspan="2"|0.0
|-
|2019/20 ||Europa League|| 2Q ||  ||FC Ararat-Armenia || 1-4||0-2 (U)|| 1-2 (T)
|-
|2020/21 || Europa League || voorronde ||  || KF Pristina || 3-0 R || 3-0 R|| ||rowspan=3|3.5
|-
| || || 1Q ||  || Union Titus Pétange || 2-0 ||2-0 (T) || 
|-
| || || 2Q ||  || Rangers FC ||0-5 || 0-5 (T) ||
|-
|2021/22 ||Champions League|| 1Q ||  || CS Fola Esch || 7-2|| 2-2 (U) || 5-0 (T) || rowspan="7"|3.5
|-
| || || 2Q ||  || CFR Cluj || 1-4 || 1-2 (T) || 0-2 (U)
|-
| 2021/22 || Europa League || 3Q ||  ||Slovan Bratislava || 2-4 || 1-3 (T) || 1-1 (U)
|-
| 2021/22 || Europa Conference League || PO ||  ||Riga FC || 4-2  || 1-1 (U) || 3-1 nv (T)
|-
|  ||  || Groep F||  || Slovan Bratislava || 1-6 || 0-2 (U)|| 1-4 (T)
|-
|  ||  || Groep F|| || FC Kopenhagen || 1-7 || 1-3 (U)|| 0-4 (T)
|-
|  ||  || Groep F (4e) ||  || PAOK Saloniki || 0-4 || 0-2 (T)|| 0-2 (U)
|-
| 2022/23 || Champions League || 1Q ||  || KF Shkupi || 2-3 || 0-3 (U) || 2-0 (T) ||rowspan="2"|1.0
|-
| 2022/23 || Europa Conference League || 2Q ||  || Tobol Qostanay || 0-3 || 0-2 (U) || 0-1 (T) 
|-
|}

Totaal aantal punten voor UEFA-coëfficiënten: 14.0'''

Zie ook 
 Deelnemers UEFA-toernooien Gibraltar
 Ranglijst van alle clubs die in de diverse Europa Cups zijn uitgekomen

Externe link
 Officiële website

Gibraltarese voetbalclub